Grodziszcze (powiat Świdnicki) (Gräditz)
 Grodziszcze (powiat Ząbkowicki)
 Grodziszcze (powiat Polkowicki)